Придружена држава може бити:

 држава са придруженим чланством у некој међународној организацији
 држава у поступку придруживања Европској унији
 Придружена зависна држава, држава у придруженом и зависном односу према некој другој држави

Види још 
 Држава
 Држава (вишезначна одредница)